Louis Tremblay peut désigner :
 Louis Tremblay (1949 - ), un artiste peintre ;
 Louis Tremblay, le vrai nom de l'humoriste québécois Louis T. ;
 Louis Tremblay, un investisseur et pionnier québécois, membre de la Société des Vingt et un (1838).